Inykon (llatí Inycum) fou una ciutat de Sicília al sud-oest de l'illa a la riba del Hypsas.

La llegenda la fa capital del principat sicani dirigit per Cocalus que va acollir a Dèdal, fugitiu de Creta. Heròdot l'esmenta com un lloc de confinament on Scythes de Zancle va enviar a Hipòcrates a qui havia fet presoner (és possible que Scythes fos nadiu de la ciutat (Aelius V. H. viii. 17.).

Més tard, sota domini romà, fou una ciutat petita probablement incorporada a Selinunt com a dependència.

Ciutats romanes de Sicília